Saint Gervais désigne plusieurs saints chrétiens :

 Gervais et Protais (), jumeaux, fils de saint Vital et de la bienheureuse Valérie, martyrs sous le règne de l'empereur romain Néron à Milan ; fêtés le 19 juin.
 Gervais du Mans (), diacre de l'Église du Mans, martyr par la main de brigands à l'actuelle Saint-Gervais-en-Vallière en Bourgogne ; fêté le 6 juillet.

Références 

de:Gervasius
en:Gervasius and Protasius (disambiguation)